Dans la mythologie romaine, Uranus est le dieu du Ciel correspondant à Ouranos (dieux grecs) dans la mythologie grecque.
 En astronomie, Uranus est la septième planète du Système solaire, dénommée ainsi en référence au dieu sus-nommé.
 Uranus est un roman de Marcel Aymé, écrit en 1948.
 Uranus est un film français de Claude Berri sorti en 1990, adaptation du roman du même nom de Marcel Aymé.
 Opération Uranus est le nom donné à la contre-offensive soviétique dans la bataille de Stalingrad.
Uranus est un single du groupe Shellac sorti en 1993.
 Uranus était le cheval du baron Takeichi Nishi, vainqueur des Jeux olympiques d'été de 1932 à Los Angeles en équitation.

Voir aussi 
 Uranisme
 
Homonymie de titre